Dans la Rome antique, une gens désigne un « clan » ou un groupe de familles portant un nom en commun.

Patronyme 

 Gens du Beaucet ou saint Gens (1104-1127) est un saint catholique du .
São Gens est un évêque légendaire de Lisbonne.
Véronique Gens (1966-) est une chanteuse lyrique française.
Xavier Gens (1975-) est un réalisateur, scénariste et producteur français.
Hugo Gens (2001-}, est un joueur de rugby à XV français.

Divers 
 Gens est un émulateur de Mega Drive.

Voir aussi 

 En français, le mot « gens » (au pluriel) désigne des personnes en nombre indéterminé (la foule, la population).